Энид Мэри Блайтон (; 11 августа 1897, Ист-Далидж — 28 ноября 1968, Хампстед) — британская писательница, работавшая в жанре детской и юношеской литературы. Она стала одной из наиболее успешных подростковых писательниц XX века.

Ранние годы 
Энид Блайтон родилась 11 августа 1897 года в Лондоне, улица Лордшип-Лейн (район Ист-Далидж), дом 354. Она была старшей дочерью в семье Томаса Кэри Блайтона (1870—1920), торговца ножевыми изделиями, и его жены Терезы Мэри, урождённой Харрисон (1874—1950), где помимо неё были ещё два младших сына, Хэнли (род. в 1899) и Кэри (род. в 1902), родившихся после того, как семья переехала в близлежащий пригород Бекенхем. С 1907 по 1915 год Блайтон обучалась в школе Св. Христофора в Бекенхеме. Ей одинаково хорошо удавалась как академическая работа, так и физическая активность. Не давалась лишь математика.

Личная жизнь 
С 1924 по 1942 год была замужем за майором Хью Александром Поллоком. В браке родились две дочери: Джиллиан (род. 1931) и Имоджен (род. 1935). В 1943 году Блайтон вышла замуж за хирурга Кеннета Даррелла Уотерса.

Творчество 
Она отметилась несколькими сериями книг, предназначенных для различных возрастных групп, с периодически повторяющимися главными героями. Эти книги имели огромный успех во многих частях света, было продано более 400 миллионов экземпляров. По одной из оценок, Блайтон четвертая по популярности автор переводной литературы во всём мире. Так, согласно Указателю Переводов ЮНЕСКО (Index Translationum) к 2007 году было учтено более 3400 изданий переводов её книг; в этом отношении она уступает Шекспиру, но превосходит Ленина.

Одним из наиболее известных персонажей писательницы является Нодди, появляющийся в рассказах для маленьких детей, только учащихся читать. Однако наибольшей популярностью пользуются её романы, в которых дети попадали в захватывающие приключения и распутывали интригующие тайны практически без помощи взрослых. В этом жанре особенно популярны серии Великолепная пятёрка (состоит из 21 романа, 1942—1963; главные персонажи — четверо подростков и собака), Пять юных сыщиков и верный пёс (или Пятеро тайноискателей и собака, согласно другим переводам; состоит из 15 романов, 1943—1961, в которых пятеро детей непременно обходят местную полицию в расследовании запутанных происшествий), а также Тайная семёрка (15 романов, 1949—1963, семеро детей разгадывают различные тайны).

Книги Энид Блайтон — это приключенческая детская литература, иногда с элементами фэнтези, иногда с привлечением магии. Её книги были и до сих пор остаются чрезвычайно популярными в Великобритании и во многих других странах мира, в том числе и России. Произведения писательницы переведены на более чем 90 языков, включая такие, как китайский, нидерландский, финский, французский, немецкий, иврит, и многие другие.

Критика 
Об одной из книг Энид Блайтон Корней Чуковский писал (статья «Триллеры и чиллеры»):

…всех превзошла Энид Блайтон. В роли опытной сыщицы она вывела необыкновенно смышлёную восьмилетнюю девочку, которая своим интеллектом перещеголяла знаменитых сыщиков и регулярно оставляет в дураках профессионального полицейского Гуна. Книжка эта появилась в английском издательстве «Dragon» («Дракон»), которое печатает сыщицкие истории для малых детей от 6 до 8 лет («Синий Дракон») и от 8 до 12 лет («Красный дракон»).
Судя по этой рецензии, общего сюжета серии «Пятеро Тайноискателей и собака» Чуковский не знал, и книг не читал.

Наиболее известные произведения 
 The Adventure
 The Barney Mystery
 The Circus
 Великолепная пятёрка
 The Magic Faraway Tree
 The Malory Towers
 The Mary Mouse
 Пять юных сыщиков и верный пёс
 The Naughtiest Girl
 The Noddy
 The Amelia Jane
 The Secret Seven
 St. Clare’s
 The Wishing-Chair
 The Willow Farm

Издания на русском языке 
«Великолепная пятёрка»:
 Тайна острова сокровищ (1942)
 Тайна драгоценных камней (Новые приключения Великолепной пятёрки) (1943)
 Тайна старого подземелья (Тайна старого корабля, Тайна старого чемоданчика) (1944)
 Тайна вершины Контрабандистов (Тайна «Вершины Контрабандиста», Тайна туманных болот) (1945)
 Тайна бродячего цирка (Тайна мрачного клоуна) (1946)
 Тайна секретной лаборатории (Тайна стеклянной комнаты) (1947)
 Тайна поезда-призрака (1948)
 Тайна Совиного Холма (Тайна совиного гнезда) (1949)
 Тайна рыжего похитителя (Тайна двух блокнотов) (1950)
 Тайна мрачного озера (1951)
 Тайна разрушенного замка (Тайна пожирателя огня) (1952)
 Тайна прибрежных скал (Тайна берега скелетов) (1953)
 Тайна цыганского табора (1954)
 Тайна серебристого лимузина (Тайна девочки с пуделем) (1955)
 Тайна запутанного следа (1956)
 Тайна холма Билликок (1957)
 Тайна светящейся горы (1958)
 Тайна подземного коридора (1960)
 Тайна подводной пещеры (Тайна морских разбойников) (1961)
 Тайна золотых статуй (1962)
 Тайна золотых часов (1963)

«Пятеро Тайноискателей и собака» («Пять юных сыщиков и их верный пёс»):
 Тайна сгоревшего коттеджа (1943) ()
 Тайна пропавшей кошки (1944)
 Тайна секретной комнаты (1945)
 Тайна анонимных писем (1946) (Тайна подброшенных писем)
 Тайна жемчужного ожерелья (1947)
 Тайна зловещего дома (1948)
 Тайна ограбления в театре (1949)(Тайна кота который выступал в Пантомиме)
 Тайна вора-невидимки (1950)
 Тайна исчезнувшего принца (1951)
 Тайна красной перчатки (1952)(Тайна загадочного свёртка)
 Тайна коттеджа «Омела» (Тайна полуночного фургона) (Тайна украденной мебели) (1953)
 Тайна коттеджа «Талли-Хо» (Тайна украденной картины) (1954)
 Тайна человека со шрамом (1956)
 Тайна загадочных посланий (Тайна похищенных бриллиантов) (1957)
 Тайна старинной башни (Тайна подземного хода, Тайна башни «Банши-Тауерс») (1961)
 Тайна пропавшего ожерелья (сборник, илл.)

«Секретная семёрка»:
 Секретная семёрка (1949)
 Приключения «Секретной семёрки» (1950)
 Успех «Секретной семёрки» (1951)
 «Секретная семёрка» идёт по следу (Тайна пустого дома) (1952)
 Так держать, «Секретная семёрка»! (Тайна украденных псов) (1953)
 Удачи, «Секретная семёрка»! (1954)
 Полная победа «Секретной семёрки» (Тайна старой пещеры) (1955)
 Трижды «Ура» «Секретной семёрке»! (Тайна каштановой рощи) (1956)
 Тайны «Секретной семёрки» (1957)
 Загадка для «Секретной семёрки» (Тайна пропавшей скрипки, Тайна огородного пугала) (1958)
 «Секретная семёрка» устраивает фейерверк (1959)
 Старая добрая «Секретная семёрка» (Тайна подзорной трубы) (1960)

«Четверо друзей и попугай Кики»:
 Тайна мёртвого острова (1944)
 Тайна орлиного гнезда (1946)
 Тайна долины сокровищ (1947)
 Тайна голубой лагуны (1948)
 Тайна подземного королевства (1949)
 Тайна старой крепости (1952)
 Тайна подземной реки (1955)

«Барни»:
 Загадка пропавшего ручья (1949)
 Загадка ярмарки чудес (1950)
 Загадка старой колокольни (1951)
 Загадка магических чисел (1951)
 Загадка ожившего снеговика (1952)
 Загадка морской пещеры (1959)

«Таинственные истории»:
 Тайна необитаемого острова (1938)
 Секрет остроконечных отверстий (1940)
 Тайная гора (1941)
 Секрет Кллимуина (1943)

«Истории Волшебного дерева»:
 Заколдованный лес (1939)
 Приключения в Заоблачной стране (1943)
 Путешествие в подземное царство (1946)
 Наверх за чудесами (1951)

Остальное:
 Жёлтая книга фей (1936)
 Знаменитый утёнок Тим (по мотивам этой книги был также снято два одноимённых мультфильма (1972 г. — Лентелефильм, 1973 г. — ТО «Экран»), а также мультфильм «Утёнок Тим» (Киевнаучфильм, 1970 г.)
 Маленький сахарный дом (1993)
 Приключения Нодди (1991)
 Приключения Нодди (1993)
 Приключения Нодди в Игрушечном городе (2013)
 Рубиновая книга гоблинов
 Сказки страны фей
 Сказки страны эльфов
 Приключения волшебного кресла

Примечания

Литература 
 Enid Blyton (1952) The Story of My Life
 Barbara Stoney (1974) Enid Blyton, 1992 The Enid Blyton Biography, Hodder, London ISBN 0-340-58348-7 (paperback) ISBN 0-340-16514-6
 Mason Willey (1993) Enid Blyton: A Bibliography of First Editions and Other Collectible Books ISBN 0-9521284-0-3
 S. G. Ray (1982) The Blyton Phenomenon
 Bob Mullan (1987) The Enid Blyton Story
 George Greenfield (1998) Enid Blyton
 Robert Druce (1992) This Day Our Daily Fictions: An Enquiry into the Multi-Million Bestseller Status of Enid Blyton and Ian Fleming

Детские писатели по алфавиту
Детские писатели Великобритании
Английские писательницы XX века
Умершие от болезни Альцгеймера
Похороненные в крематории Голдерс-Грин